21. Sinfonie steht für:

 21. Sinfonie (Haydn)
 21. Sinfonie (Mjaskowski)
 21. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien